Mužská dvouhra Adelaide International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězem se stal třetí nasazený, 22letý Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal jihoafrického kvalifikanta téhož věku Lloyda Harrise po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. V probíhající sezóně tak navázal na týden starý triumf na Qatar ExxonMobil Open a získal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Šňůru neporazitelnosti prodloužil na 12 zápasů. Bodový zisk Rubljova posunul na nové žebříčkové maximum, když mu po skončení patřila 16. příčka. Harris si na túře ATP zahrál premiérové finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International 2020